Osoby o nazwisku Altvater:

 Elmar Altvater (1938–2018) – niemiecki politolog, profesor nauk politycznych
 Wilhelm Altvater (1920–2001) – niemiecki polityk (SPD)
 Jerzy Borys Altvater – pułkownik artylerii Wojska Polskiego

Inne
 niemiecka nazwa szczytu Pradziad